Garfield County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Garfield County (Colorado) – okres státu Colorado
 Garfield County (Montana) – okres státu Montana
 Garfield County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Garfield County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Garfield County (Utah) – okres státu Utah
 Garfield County (Washington) – okres státu Washington